Albin Vidović ist der Name folgender Personen:
* Albin Vidović (Handballspieler) (1943–2018), jugoslawischer Handballspieler
 Albin Vidović (Leichtathlet), kroatischer Leichtathlet